K2, de op een na hoogste berg ter wereld, gelegen in de Karakoram in de Himalaya op de grens tussen Pakistan en China
K2 (Alpen), een berg in de Ötztaler Alpen in Oostenrijk
Mount K2, een berg in de Sir Winston Churchill Range in de Rocky Mountains
K2 (kajakklasse), een tweepersoons wedstrijd-kajakklasse
K2 Sports, een Amerikaans fabrikant van sportspullen
Daewoo K2, een type geweer van Daewoo
K2 (film), een Amerikaanse film uit 1992
K2 (album), een album van Don Airey
K2 (apparaat), een apparaat voor televisieregistratie van de fabrikant grassvalley
een vorm van vitamine K (zie aldaar)
K2 (spoorwegrijtuig), spoorwegrijtuig van de NMBS
K2 (wietsoort), nederwietsoort, populair in Nederland en België
K2 (vergif), carbylamine-choline-chloride, een vergif
K2 (telefooncel), de iconische Britse telefooncel